Glasgraben heißen folgende geographischen Objekte:

Orte:
 Glasgraben (Gemeinde Schwarzenbach), Ort  im südlichen Rosaliengebirge/Bucklige Welt bei Schwarzenbach, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Glasgraben (Gemeinde Purkersdorf), Ort im Wienerwald bei Purkersdorf, Bezirk Wien-Land, Niederösterreich

Täler und Bäche:
 Glasgraben (Rosaliengebirge), Tal in der Buckligen Welt, Niederösterreich; mit Glasgrabenbach
 Glasgraben (Rotwassergraben), linker Zubringer des Rotwassergrabens, Wien
 Glasgraben, Abfluss des Quellwassers vom Glasbrunnen zur Aare im Bremgartenwald bei Bern, Kanton Bern

Siehe auch:
 Glasbach